Sopra (Bhopalgarh), dorp in India
 Sopra (muziek), Italiaanse muziekterm
 Sopra Group, Frans consultancybedrijf